New Castle (Colorado)
New Castle (Delaware)
New Castle (Indiana)
New Castle (Kentucky)
New Castle (Pensilvânia)
New Castle (Virgínia)
Condado de New Castle
South New Castle
New Castle Northwest

Desambiguações de topônimos